Мораско — колишнє село, тепер заміська частина Познані
 Мораско — метеорит, що впав в районі цього села
 «Метеорит Мораско» — природний заповідник на місці падіння цього метеорита